Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji BRD Năstase Țiriac Trophy 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rumunský pár Marius Copil a Adrian Ungur, jehož členové skončili v úvodním kole na raketách Chrise Guccioneho a Andrého Sáa.

Roli favoritů splnil nejvýše nasazený rumunský pár Florin Mergea a Horia Tecău, který ve finále zdolal australsko-brazilskou dvojici Chris Guccione a André Sá ve dvou setech 7–5 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Tecău získal dvacátý osmý deblový titul na okruhu ATP tour a pro Mergeu to byla šestá taková trofej. Finále bylo přeloženo pro déšť z neděle na pondělí.

Nasazení párů 
  'Florin Mergea /  Horia Tecău (vítězové)
  Eric Butorac /  Scott Lipsky (čtvrtfinále)
  Guillermo Durán /  Máximo González (1. kolo)
  Jonatan Erlich /  Colin Fleming (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BCR Open Romania
ATP World Tour 2016